Del Bono – cognome italiano
 Eurilla del Bono – attrice italiana